El término algalia, puede hacer referencia a:

 Algalia, gombo, planta tropical. 
 Algalia, sustancia usada en perfumería. 
Algalia, instrumento de cirugía
 el nombre común de la planta '''''Matthiola fruticulosa

Arabismos